Dobromir est un toponyme qui peut désigner :
 Dobromir, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina de Rouen, oblast de Bourgas ;
 Dobromir, un village de Serbie situé sur le territoire de la ville de Kruševac, district de Rasina ;
 Dobromir, une commune roumaine du județ de Constanța.